Hannover kan syfta på:

 Region Hannover – ett särskilt kommunalförbund i Hannover-regionen, Niedersachsen, Tyskland
 Landkreis Hannover – ett distrikt i den tyska delstaten Niedersachsen –2001
 Hannover – huvudstad i delstaten Niedersachsen i Tyskland
 Hannover – ett kurfurstendöme i nuvarande Niedersachsen 1692/1708–1806, se Kurfurstendömet Braunschweig-Lüneburg
 Kungariket Hannover – ett kungarike 1814-1866 som bildades ur kurfurstendömet vid Wienkongressen
 Provinsen Hannover – en provins i Preussen 1866–1946
 Huset Hannover – en tysk kungadynasti som efterträdde Huset Stuart som regenter över Storbritannien 1714
 Hannovermässan – ett mässområde/utställningsområde i utkanten av Hannover i Tyskland

Se även
Hanover